Agni Parthene (în greacă Ἁγνὴ Παρθένε, Agni Parthene) este un imn non-liturgic adresat Maicii Domnului.
A fost compus de Sf. Nectarie din Eghina, în secolul al XIX-lea, în timp ce era director al Școlii de Teologie din Atena Rizarios.

Referințe

Imnuri creștine
Muntele Athos